Veronaea — рід грибів. Назва вперше опублікована 1958 року.

Класифікація 
До роду Veronaea відносять 32 видів:

Примітки

Джерела 

 Ciferri, R.; Montemartini, A. 1957. Sui generi Muchmoria Sacc. e Veronaea n.gen. (Dematiaceae, Didymosporae). Atti dell'Istituto Botanico della Università e Laboratorio Crittogamico di Pavia. 15:67-72 - P.68

1958 у науці